Krivský potok může být:

 potok na Oravě – Krivský potok (přítok Oravy)
 potok v Šariši v povodí Tople – Krivský potok (přítok Slatvinca)
 potok na Zemplíně v povodí Udavy – Krivský potok (přítok Udavy)